Miejscowości w USA:
 Wainwright – miasto w stanie Alaska, w okręgu North Slope
 Wainwright – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee